Жарково — професійний сербський футбольний клуб з міста Белград

Жарково — село в гміні Дембниця-Кашубська Слупського повіту Поморського воєводства

Жарково — присілок, Подольський міський округ, Московська область